Corrente elétrica —  fluxo ordenado de elétrons em um condutor
 Corrente metálica —  elos metálicos unidos
 Corrente de e-mail —  conjunto de e-mails enviados para diversos endereços e que são eventualmente repassados adiante, espalhando-se em progressão geométrica
Conta-corrente

Geografia
 Corrente (Piauí) —  município brasileiro do estado do Piauí
 Corrente oceânica

Política
 Corrente Revolucionária de Minas Gerais —  dissidência do Partido Comunista Brasileiro

Ver também
Correntes (desambiguação)
Corrientes
Rio Corrente

Desambiguação
Desambiguações de topônimos